Eschau (Duitsland), een gemeente in Beieren, Duitsland
Eschau (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk